El príncipe Augusto, duque de Sussex (August Federick; Londres; 27 de enero de 1773 - Londres, 21 de abril de 1843), fue un príncipe del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, cómo el noveno de los quince hijos de los reyes Jorge III del Reino Unido y Carlota, hasta su muerte. Fue el primer duque de Sussex entre 1801 y 1843.

Biografía 

El príncipe nació en Buckingham House (actual palacio de Buckingham) y fue bautizado en el palacio de St. James por el arzobispo de Canterbury, Frederick Cornwallis, siendo sus padrinos el duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo, el duque Jorge Augusto de Mecklemburgo y la princesa Luisa de Dinamarca.

Como sus hermanos y hermanas, fue educado por tutores hasta que fue enviado, en 1786, a la Universidad de Göttingen en Alemania, junto a sus hermanos, los duques de Cumberland y de Cambridge. Debido a que padecía de asma, Augusto no acompañó a sus hermanos en su entrenamiento militar en Hannover. En algún momento consideró convertirse en clérigo en la Iglesia de Inglaterra.

Mientras viajaba por Italia, conoce a lady Augusta Murray, hija del  conde de Dunmore. La pareja se casó primero en Roma, el 4 de abril de 1793, y nuevamente en St. George’s, Hannover Square, Londres, el 5 de diciembre de 1793. Del enlace nacieron 2 hijos:

 Augusto Federico d'Este (n. Essex, 13 de enero de 1794 - m. Kensington Gore, 28 de diciembre de 1848).

 Augusta Emma d'Este (n. Londres, 11 de agosto de 1801 - m. Londres, 21 de mayo de 1866), casada con Thomas Wilde, lord Turo.

En agosto de 1794, el matrimonio es declarado nulo, pues se había realizado sin el consentimiento del rey o de su Consejo Privado, de acuerdo a lo estipulado en la Acta de Matrimonios Reales de 1772. Sin embargo, Augusto continuó viviendo con lady Augusta como marido y mujer hasta 1801, cuando recibe una pensión parlamentaria de 12000£. El 27 de noviembre de 1801, su padre Jorge III lo crea duque de Sussex, conde de Inverness, barón Arklow y caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera. Lady Augusta conserva la custodia de sus hijos y recibe una pensión anual de 4000£. Falleció el 5 de marzo de 1830.

El duque de Sussex celebra su segundo matrimonio —nuevamente en contra del Acta de Matrimonios Reales— en Londres, el 2 de mayo de 1831, con lady Cecilia Gore, hija mayor de Arthur Gore,  conde de Arran y viuda de sir Jorge Buggin. El mismo día de la boda, lady Cecilia asume el apellido Underwood por Licencia Real. Nunca fue reconocida como duquesa de Sussex; sin embargo, fue creada duquesa de Inverness por derecho propio en 1840. De este matrimonio no hubo descendencia.

Su hermano mayor, el rey Guillermo IV, lo había designado jefe y guardián de St. James Park y de Hyde Park el 29 de enero de 1831. Asimismo, el duque de Sussex había sido elegido presidente de la Sociedad de Artes en 1816, conservando este puesto hasta su muerte. También ostentaba, desde 1817, los cargos capitán general honorario y coronel de la Compañía de Artillería.

El duque de Sussex fue el tío favorito de la reina Victoria. Fue él quién la entregó en el altar a su futuro esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Murió en el palacio de Kensington, Londres, el 21 de abril de 1843, a los 70 años de edad, siendo sepultado en el Cementerio de Kensal Green.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Príncipes de Reino Unido de la casa de Hannover
Grandes maestres de la Orden del Baño
Personas de Londres
Personas de la época georgiana
Personas de la época victoriana
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Cardo
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Sussex, Augusto